Па́трик «Пэт» Си́ммонс (; 21 ноября, 1974, Мус-Джо, Саскачеван, Канада) — канадский кёрлингист.

Скип своей команды. Играет на позиции четвёртого (в командах других скипов играл в основном на позиции третьего).

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015. Дважды чемпион Канады (, ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Пэт Симмонс вырос на ферме рядом с Мус-Джо. Его родители, тоже кёрлингисты (также занимавшиеся управлением кёрлинг-клубом Hillcrest Curling Club в Мус-Джо), привели его в кёрлинг, когда ему было 9 лет.

В юности, катаясь летом на ферме на четырёхколесном мотоцикле, он, пытаясь въехать на крутой холм, перевернулся и повредил мышцы спины. Хиропрактика помогла ему восстановиться, и он решил стать хиропрактиком. Три года учился хиропрактике в университете Реджайны (:en:University of Regina). Учился также в :en:Canadian Memorial Chiropractic College.

Работает костоправом (хиропрактиком, мануальным терапевтом, ) в Crescent Park Chiropractic Centre (Мус-Джо).

Женат на Си́нди Си́ммонс (); она тоже кёрлингистка — в частности, была чемпионом Канады среди девушек-юниоров в 1990 (как Синди Форд, ), играла на позиции первого за Саскачеван на  и канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2009. У них двое детей: дочь Макена (, род. 2004), сын Макс (, род. 2006).

Проживает и в Мус-Джо, и в Калгари — перемещаясь между городами на самолёте или автомобиле, для возможности заниматься одновременно и медициной, и кёрлингом («…Hometown: Moose Jaw (along with Calgary, my truck, the airport …)»).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «команды Кюи» (Team Koe)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу